César Rodríguez Álvarez – calciatore e allenatore di calcio spagnolo
 Johan Rubén Rodríguez Álvarez – ex calciatore messicano
 Ricardo Rodríguez Álvarez – calciatore spagnolo